Батраченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Батраченко, Александр Николаевич (род. 1981) — украинский футболист, полузащитник.
 Батраченко, Виктор Петрович (род. 1963) — советский и украинский легкоатлет-барьерист.